Анна Вадимовна Шаревич (; 18 декабря 1985 года, Брест, Белорусская ССР) — белорусская и американская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2006).

Биография 
Начала играть в шахматы  в возрасте пяти лет. Первым её тренером стал отец — Вадим Владимирович Шаревич.

Выпускница Брестского пединститута.

Четырёхкратная чемпионка Белоруссии среди девушек (в группах до 10, 14, 16 и 20 лет).

Чемпионка Белоруссии 2002, 2005, 2007 и 2011 гг. Серебряный призёр чемпионата Белоруссии 2003 г.

В составе сборной Белоруссии участница пяти шахматных олимпиад (2002, 2004, 2006, 2008 и 2010 гг.).

Неоднократно представляла Белоруссию на юниорских чемпионатах мира и Европы (в разных возрастных группах).

Участвовала в личных чемпионатах Европы.

На Кубке мира 2011 года работала в качестве комментатора.

С 2014 г. является гражданкой США. В том же году в составе команды Saint Louis Arch Bishops стала победительницей . В 2017, 2018 и 2019 гг. участвовала в чемпионатах США.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Выступления Анны Шаревич на шахматных олимпиадах
 Выступления Анны Шаревич на чемпионатах мира среди девушек
 Выступления Анны Шаревич в личных чемпионатах Европы
 Выступления Анны Шаревич в Кубках европейских клубов

Шахматисты Белоруссии
Шахматисты США
Выпускники Брестского государственного университета